Fiala ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Fiala (1869–1950), US-amerikanischer Fotograf und Polarforscher
 Anton Fiala von Fernbrugg (1849–1914), österreichischer Feldzeugmeister
 Benno Fiala von Fernbrugg (1890–1964), österreichisch-ungarischer Jagdflieger
 Christian Fiala (* 1959), österreichischer Gynäkologe
 Dirk Fiala (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Doris Fiala (* 1957), Schweizer Politikerin (FDP)
 Eduard Fiala (1855–1924), tschechischer Numismatiker
 Eman Fiala (1899–1970), tschechoslowakischer Komponist, Dirigent und Schauspieler

 Ferdinand Fiala (1888–1953), tschechoslowakischer Schauspieler
 Franz Fiala (1861–1898), österreichischer Chemiker
 Franz Fiala (Schauspieler), Burgtheaterschauspieler, engagiert 1876
 Friedrich Fiala (1817–1888), Schweizer Bischof und Historiker
 Gottlieb Fiala (1891–1970), österreichischer Gewerkschafter und Politiker
 Günther Fiala (* 1982), österreichischer Komponist

 Hermine Fiala (1930–1979), österreichische Abgeordnete
 Hugo Fiala, Pseudonym von Karl Löwith (1897–1973), deutscher Philosoph
 Jan Fiala (* 1956), tschechischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Jiří Fiala (1892–1972), tschechoslowakischer Komponist und Schauspieler
 Joseph Fiala (1748–1816), böhmischer Oboist, Cellist und Komponist
 Karel Fiala (1925–2020), tschechoslowakischer Schauspieler, Opern- und Musicalsänger
 Kevin Fiala (* 1996), schweizerisch-tschechischer Eishockeyspieler
 Kurt Fiala (1929–1969), österreichischer Maler

 Ondřej Fiala (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler
 
 Paula Fiala,  Burgtheaterschauspielerin
 Pavel Fiala (1937–2016), tschechischer Bühnenautor, Dramaturg und Regisseur
 Peter Fiala (* 1939), österreichischer Offizier und Militärhistoriker 
 Peter Fiala (Komponist) (* 1943), tschechischer Komponist
 Peter Fiala (Sänger) (1977–2004), slowakischer Sänger
 Petr Fiala (* 1964), tschechischer Politiker und Politikwissenschaftler
 Severin Fiala (* 1985), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Viktor Fiala (1855–1921), österreichischer Architekt und Stadtbaumeister
 Zbyněk Fiala (* 1964), tschechoslowakischer Radrennfahrer